Dancefloor (englisch für „Tanzfläche“) steht für:
 Eurodance, ein Musikgenre, das in den 1990ern in Europa verbreitet war
 US-Dancefloor, eine Variante der elektronischen Tanzmusik, die Mitte der 1990er Jahre in den USA produziert wurde